Формула тангенса половинного кута — формула, що пов'язує тангенс половинного кута с тригонометричними функціями повного кута:

де  і визначається умовою .

З цією формулою пов'язані наступні формули:
 
де  і визначається умовою .

При  отримуємо:

Універсальна тригонометрична підстановка в інтегральному численні 

Буває корисно записувати тригонометричні функції через раціональні функції нової змінної , що дорівнює тангенсу половинного кута.

В цих формул можна виразити арктангенс через натуральний логарифм
 

При знаходженні превісних, що містять sin(φ) та cos(φ), підстановка після заміни:

та

виглядає

Гіперболічні тотожності 
Можна отримати аналогічні формули для гіперболічних функцій.

Отимуємо

Відповідно, для арктангенса та натурального логарифма отримуємо:

Див. також 
 Список тригонометричних тотожностей
 Функція Гудермана

Джерела 
 Тангенс половинного кута  на Planetmath

Тригонометрія